Únětice is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Únětice (okres Plzeň-jih), gemeente in okres Plzeň-jih
 Únětice (okres Praha-západ), gemeente in okres Praha-západ